Burgio steht für:
 die italienische Gemeinde Burgio

Burgio ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Burgio (* 1955), italienischer Philosoph
 Giuseppe Roberto Burgio (1919–2014), italienischer Kinderarzt, Entdecker des Burgio-Syndroms
 Giovanni Burgio († 1469), italienischer Bischof, Erzbischof von Palermo
 Seby Burgio (* ≈1975), italienischer Jazzpianist